Carlinhos PQD (, ) é um compositor brasileira

Compositores do Brasil